Alain Forand (1944 -), un officier d’infanterie canadien,
 Claude Forand (1954 -), un auteur canadien.